Великий Яр — название географических объектов:
 Великий Яр — река в Белгородской области России, приток Нежеголека.
 Великий Яр — село в Сумском районе Сумской области Украины.